De elementen van de chroomgroep (IUPAC-groepsnummer 6, vroeger bekend als VIb) uit het periodiek systeem zijn stuk voor stuk uitzonderlijk harde metalen. Deze elementen bevatten in totaal 6 elektronen in de buitenste s- en d-subschil. Hierdoor is het meest voorkomende oxidatiegetal +6. 

De elementen uit de chroomgroep zijn in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Chroomgroep